Clive Hachilensa (Mazabuka, 17 de setembro de 1979) é um ex-futebolista zambiano que atuava como lateral-direito.

Carreira 
Em seu país, Hachilensa jogou por 5 clubes - Railway Express (1999–00), Kabwe Warriors (2001–03), Green Buffaloes (2004) ZESCO United (2005, 2008 e 2010) e Lime Hotspurs, entre 2011 e 2013, quando encerrou a carreira aos 34 anos. Jogou também na África do Sul (Free State Stars e Carara Kicks), além de uma rápida passagem pelo futebol finlandês, jogando pelo IFK Mariehamn.

Seleção Zambiana
Pela Seleção Zambiana, Hachilensa integrou o elenco dos Chipolopolo em 2 edições da Copa Africana de Nações, em 2006 e 2008. Entre 2000 e 2009, o lateral-direito atuou em 38 jogos, não tendo feito nenhum gol.

Títulos 
 Kabwe Warriors
 Zambian Challenge Cup: 2 (2002 e 2003)
 ZESCO United
 Campeonato Zambiano: 2 (2008 e 2010)
 Copa Barclays: 2 (2008 e 2010)
 Free State Stars
 National First Division: 1 (2006–07)

Ligações externas 
 
 

Futebolistas da Zâmbia
Futebolistas do Green Buffaloes
Futebolistas do Free State Stars Football Club
Futebolistas do IFK Mariehamn
Futebolistas do ZESCO United
Futebolistas do Kabwe Warriors
Jogadores da Seleção Zambiana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008